Альона Бондаренко і Катерина Бондаренко були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.Тімеа Бачинскі і Татьяна Гарбін виграли титул, у фіналі перемігши пару Моніка Нікулеску і Агнеш Савай з рахунком 7–5, 7–6(4).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

ECM Prague Open, парний розряд
2010, парний розряд